Серино — топоним:
 Серино — коммуна в провинции Авеллино, Италия;
 Серино — бывшее село в Волгоградской области, Россия